

Topônimos 
 Willow (Alasca)
 Willow (Oklahoma)
 Willow Grove
 Willow Valley
 Willow Oak
 Willow Lake
 Willow City (Dacota do Norte)
 Willow Hill
 Willow Park
 Willow Street
 Willow River
 Condado de Red Willow

Outros 
 Willow, filme
 Willow (gato)
 Willow Tree Lullaby

Desambiguações de topônimos